Rebel·lió a les aules (pel·lícula de 1967), dirigida per James Clavell 
 Rebel·lió a les aules 2 (pel·lícula de 1996), dirigida per Peter Bogdanovich